Сорака () — город и муниципалитет в центральной части Колумбии, на территории департамента Бояка. Входит в состав  провинции.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано в 1776 году. Муниципалитет Сорака был выделен в отдельную административную единицу в 1954 году.

Географическое положение 

Город расположен в центральной части департамента, в гористой местности Восточной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 3 километров к востоку-юго-востоку (ESE) от города Тунха, административного центра департамента. Абсолютная высота — 2802 метра над уровнем моря.

Муниципалитет Сорака граничит на северо-востоке с территорией муниципалитета Чивата, на востоке — с муниципалитетами Сьячоке и Виракача, на юго-востоке — с муниципалитетами Рамирики и Сьенега, на юго-западе — с муниципалитетом Бояка, на западе и северо-западе — с муниципалитетом Тунха. Площадь муниципалитета составляет 57 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 5353 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 50,6 % от населения Сораки, женщины — соответственно 49,4 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,3 % от населения города; индейцы — 0,7 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 85 %.

Экономика 
65,3 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 23,4 % — предприятия сферы обслуживания, 11,3 % — промышленные предприятия.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Бояка